L’Institut Camille-Jordan (ICJ) est une unité de recherche spécialisée dans les mathématiques dont le siège se situe à Villeurbanne, dans le département du Rhône.

Il est placé sous plusieurs tutelles : le CNRS (UMR 5208), l'université Claude Bernard Lyon 1, l'université Jean-Monnet-Saint-Etienne, l'INSA de Lyon et l'École centrale de Lyon.

L'institut est né le  de la fusion de quatre laboratoires : l'Institut Girard-Desargues, Mathématiques appliquées de Lyon, Modélisation et calcul scientifique et Laboratoire probabilités, combinatoire et structures discrètes. Il a fusionné le  avec le Laboratoire de Mathématiques de l'université Saint-Etienne.

Il compte en 2018 environ 290 membres (dont plus de 180 chercheurs et enseignants-chercheurs permanents).

Les études sont effectuées autour de six thèmes :

 algèbre, géométrie, logique ;
 combinatoire, théorie des nombres ;
 équation aux dérivées partielles, analyse ;
 histoire des mathématiques ;
 modélisation mathématique et calcul scientifique ;
 probabilités, statistique, physique mathématique.

L'institut a été dirigé successivement par Thierry Fack (2005-2006), Frank Wagner (2007-2010), Elisabeth Mironescu (2011-2015), Sylvie Benzoni (2016-2017), Stéphane Gaussent (2018) et Simon Masnou (depuis le ).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 
 Liste des unités mixtes de recherche

Lien externe 

Unité mixte de recherche
Laboratoire de recherche de l'université Lyon 1
Institut national des sciences appliquées de Lyon
Recherche en mathématiques